Mittet ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Staune-Mittet (* 2002), norwegischer Radrennfahrer
 Maria Mittet (* 1979), norwegische Sängerin
 Theodore Mittet (* 1941), US-amerikanischer Ruderer